Австрия принимала участие в двух Европейских играх с момента их основания в 2015 году.

Медалисты

Медали на Европейских играх

Медали по видам спорта

Ссылки 

 
Страны на Европейских играх